Basta (af ital. bastare, "være tilstrækkelig(t)") har flere betydninger:

 Basta (udråb) – udråb fra italiensk, der kan oversættes med “nok!” “slut!” eller tilsvarende.
 Basta (TV-program) – dansk TV-program
 Axa-Basta – en hollandsk producent af bl.a. lygter og låse til cykler.

Referencer